Gargo peut faire référence à :

Personnalités 

 Mohammed Gargo (né le  à Accra au Ghana), joueur de football international ghanéen.

Toponyme 

 Mont Gargo, sommet de la causse Méjean, situé en France, dans le département de la Lozère.
 Gargo, commune rurale située dans le département de Tougouri au Burkina Faso.